Bravnice (Jajce, BiH), naseljeno mjesto u općini Jajce, BiH
 Bravnice (Jezero, BiH), naseljeno mjesto u općini Jezero, BiH